Félix de Borbón-Parma y Braganza, príncipe de Luxemburgo (Félix de Bourbon-Parme) (Schwarzau am Steinfeld, 28 de septiembre de 1893-Fischbach, 8 de abril de 1970). Príncipe de Borbón-Parma con el tratamiento de Alteza Real que se convirtió en el gran duque consorte de Luxemburgo y el fundador de la dinastía nombrada Borbón-Nassau que gobierna desde 1964 el gran ducado centroeuropeo.

Primeros años de vida
Nació en la localidad austríaca de Schwarzau am Steinfeld (Baja Austria) donde la familia ducal de Parma vivía en el exilio. Fue hijo del duque Roberto I de Parma y de su segunda esposa, la infanta María Antonia de Portugal. Félix era nieto por vía paterna del duque Carlos III de Parma y de la princesa Luisa María de Francia mientras que por vía materna lo era del rey Miguel I de Portugal y de la princesa Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg; también fue su hermana la última emperatriz a Austria-Hungría, Zita.

Desde 1883 el duque Roberto I de Parma disfrutó de unas rentas muy abultadas al heredar exclusiva las grandes propiedades de los Borbones franceses a la muerte del conde de Chambord, entre estas grandes propiedades se puede encontrar el castillo renacentista de Chambord, situado el valle del Loira. La familia ducal disponía de dos castillos en Austria que el emperador Francisco José I de Austria había declarado extraterritoriales del ducado de Parma.

Sin embargo, después de la muerte del duque Roberto I de Parma la fortuna de la casa ducal se vio mermada por las disputas jurídicas entre los herederos del duque lo que hizo que las perspectivas de Félix de obtener rentas considerables quedaran desvanecidas.

Matrimonio e hijos
El 6 de noviembre de 1919 se casó con su prima hermana, la princesa y después gran duquesa Carlota de Luxemburgo y fue proclamado príncipe de Luxemburgo por decreto gran ducal. Carlota era hija del gran duque Guillermo IV de Luxemburgo y de la infanta María Ana de Portugal. La pareja tuvo seis hijos:

 SAR el gran duque Juan de Luxemburgo, nacido en el Castillo de Berg en el año 1921 y fallecido en 2019. Se casó con la princesa Josefina Carlota de Bélgica en 1953.

 SAGD la princesa Isabel de Luxemburgo, nacida en el Castillo de Berg en 1922 y fallecida en 2011. Se casó con el duque Francisco Fernando de Hohenberg en 1956.

 SAGD la princesa María Adelaida de Luxemburgo, nacida en el Castillo de Berg en 1924 y fallecida en 2007. Se casó con el conde Carlos José Henckel de Donnersmarck, en 1958.

 SAGD la princesa María Gabriela de Luxemburgo, nacida en el Castillo de Berg en 1925 y fallecida en 2023. Se casó con el conde Canuto de Holstein-Ledreborg en 1951.

 SAGD el príncipe Carlos Felipe de Luxemburgo, nacido en el Castillo de Berg en 1927 y fallecido en la localidad italiana de Imbercati el año 1977. Se casó con la ciudadana estadounidense Joan Douglas Dillon en 1967.

 SAGD la princesa Alicia de Luxemburgo, nacida en el Castillo de Berg en 1929 y fallecida en 2019. Se casó con el príncipe Antonio de Ligne en 1950.

A diferencia de otros príncipes consortes, Félix no perdió nunca sus títulos y su apellido se incorporó al de la dinastía luxemburguesa. Entre 1923 y 1932 fue presidente de la Cruz Roja de Luxemburgo y también lo fue desde 1947 y 1969. Fue coronel del Cuerpo voluntario del ejército luxemburgués desde 1920 e inspector general desde 1945 a 1967. Anteriormente había servido como lugarteniente en el ejército austriaco.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Caballero gran cruz de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau ().
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Juan y Josefina Carlota de Luxemburgo (, 09/04/1953).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Fidelidad  ( Reino de Albania, 1931).
  Caballero gran cruz de la Orden de Avis ( República Portuguesa, 24/02/1950).
  Caballero de la Real Orden de los Serafines ( Reino de Suecia, 18/07/1951).
  Caballero de la Suprema Orden de Cristo ().

Ancestros

Fuentes y referencias 
 Familia reinante del Gran Ducado de Luxemburgo. Gobierno de Luxemburgo. (En inglés)

Casa de Borbón-Parma
Nobles de Luxemburgo
Príncipes de Luxemburgo
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble
Caballeros de la Suprema Orden de Cristo
Caballeros grandes cruces de la Orden de Avis
Príncipes de Parma